Ричард Фиц-Гилберт может относиться к:

 Ричард Фиц-Гилберт де Бьенфет (ум. 1090) — участник нормандского завоевания Англии, основатель дома де Клер;
 Ричард Фиц-Гилберт де Клер (ум. 1136) — внук предыдущего, 1-й граф Хертфорд;
 Ричард Фиц-Гилберт «Стронгбоу» (1130—1176) — лидер нормандского вторжения в Ирландию 1169—1175 гг., 2-й граф Пембрук.